Blomberg kan henvise til flere artikler:

 Blomberg (Landkreis Wittmund) en by i Landkreis Wittmund i Niedersachsen, Tyskland.
  en by Kreis Lippe i Nordrhein-Westfalen